

Geografia 
 
 Spier – località del comune di Midden-Drenthe

Persone 
 Bernd Spier – cantante tedesco
 Bettina Spier – attrice tedesca
 Julius Spier – psicologo tedesco
 Nana Spier – doppiatrice tedesca

Altri progetti